Разъе́зд 275 км — железнодорожный разъезд Казанского региона Горьковской железной дороги РЖД. Имеет два пути. Обслуживает железнодорожную ветку Канаш — Ибреси.

Географическое положение 
Разъезд расположен на территории Янгличского сельского поселения Канашского района Чувашии. В 500 м от разъезда расположен посёлок Алшихово Ибресинского района. Находится в массиве леса Шихранского лесничества Канашского лесхоза.

На разъезде осуществляется посадка и высадка пассажиров поездов пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

История 

В районе будущего разъезда был лес.

История разъезда связана с историей железной дороги, построенной здесь в начале 1890-х годов. В июне 1890 года в Цивильский уезд была направлена экспедиция для выявления возможности прокладки железнодорожной линии в пределах Казанской губернии. 15 июня 1891 года вышло распоряжение императора Александра III, которое разрешило Акционерному обществу Московско-Казанской железной дороги приступить к строительным работам от Рязани до Казани. В рамках строительства этой дороги с осени 1891 года прокладывалась линия между станциями Сасово и Свияжск. Управление Московско-Казанской железной дороги выбрало расположенное в 18 км от места будущего разъезда чувашское селение Ибреси местом, рядом с которой расположилась одноимённая станция на линии между городом Алатырь и посёлком Шихраны (с 1925 — город Канаш). Линия прошла в 4 км от села Климово и вступила в строй 22 декабря 1893 года.

Обустройство разъезда в 1940 году было связано с появлением в конце 1920-х годов близлежащих колхозных посёлков Алшихово и Мерезень. Разъезд имеет важное значение в жизни жителей деревень.

В советское время разъезд имел благоустроенный зал ожидания (вокзал) с кассовой комнатой, двухквартирный благоустроенный дом с приусадебным участком (постоянно проживали две семьи, обслуживавшие разъезд), благоустроенный перрон, три железнодорожных пути и железнодорожную казарму. Разъезд в основном обслуживали жители деревень Алшихово, Мерезень и Новое Климово. Еженедельно к станции доставлялся вагон-магазин, снабжавший продуктами первой необходимости (хлеб, сахар, консервы, макароны, шоколад, хозтовары и др.) жителей прилегающих деревень Ибресинского района: Алшихово, Мерезень, Новое Климово, Молния.

25 января 2000 года в 6 часов 35 минут на разъезде произошла железнодорожная авария — Сход с рельсов вагона-цистерны с пропаном. Взрыва газа не произошло, жертв не было.

Инфраструктура 

По состоянию на 2009 год инфраструктура разъезда включает один жилой дом, в котором находится служебная квартира железнодорожников. До 2009 года были разобраны не функционировавшие с 1990-х годов зал ожидания и кассовая комната. Функционирует техническое здание с пультом управления автоматических стрелок, складские помещения, перрон, два железнодорожных пути (длиною ок. 1 км), светофоры. Есть приусадебное хозяйство (сад, огород, скотный двор, территория под сенокос).

Коммерческие операции, выполняемые на станции, — посадка и высадка на поезда местного и пригородного сообщения, курсирующие между городами Канаш и Алатырь.

В 2011 году имелось 9 пригородных поездов (поезда № 6390—6398), делавших остановку на «Разъезде 275 км», — 4 поезда в сторону Алатыря и 5 — в сторону Канаша.

В 1980-х — начале 1990-х курсировали Дизель-поезда Д1.

Со второй половины 2000-х годов курсируют рельсовые автобусы РА2.

Примечания

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Чувашии

Ссылки 
 Разъезд на карте Горьковской железной дороги

Остановочные пункты Казанского региона Горьковской железной дороги
Алшихово
Железнодорожные станции и платформы Чувашии